Pinnotheres är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Bosc 1802. Pinnotheres ingår i familjen Pinnotheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Pinnotheres